Ao referir-se a Edward Seymour ou Eduardo Seymour, pode estar a referir-se a:

 Edward Seymour, 1.º Duque de Somerset, Lorde Protetor da Inglaterra (1547-49), durante a menoridade do seu sobrinho, Eduardo VI de Inglaterra.
 Edward Seymour, 1.º Conde de Hertford, filho do acima referido.
 Edward Seymour, Lord Beauchamp de Hache
 Sir Edward Seymour, 1.º Barão (C.1563-1613), membro do Parlamento Inglês.
 Sir Edward Seymour, 2.º Barão (C.1580-1659), membro do Parlamento Inglês.
 Sir Edward Seymour, 3.º Barão (1610-1688), membro do Parlamento Inglês.
 Sir Edward Seymour, 4.º Barão (1633-1708), um estadista inglês que atuou como Tesoureiro da Marinha.
 Sir Edward Seymour, 5.º Barão (1663-1740), membro do Parlamento Inglês.
 Edward Seymour, 8.º Duque de Somerset
 Edward Seymour, 9.º Duque de Somerset
 Edward St Maur, 11.º Duque de Somerset
 Edward Seymour, 12.º Duque de Somerset
 Edward Seymour, 16.º Duque de Somerset
 Edward Woodruff Seymour (1832-1892), representante do Estado dos EUA em Connecticut.
 Sir Edward Hobart Seymour, almirante britânico ativo durante a Boxer Rebellion.

Desambiguação